Numele West se poate referi la:

Regiuni geografice

 Insula West – o insulă din Montreal, Canada.
 West – provincie din Camerun.
 West – provincie din Ruanda.
 West Town, Chicago – ținut din statul Illinois, USA.
 West Country – partea de vest și de sud-vest al Angliei.

Orașe

 West City – oraș din statul Illinois, SUA.
 West Palm Beach – oraș din statul Florida, SUA.
 West Cape May – orășel din statul New Jersey, USA.

Nume de familie

Listă incompletă:
 Adam West, actor care a jucat în serialul de televiziune Batman
 Alan West
 Allen West
 Anita West
 Anthony West
 Benjamin West, pictor american
 Billy West
 Bob West
 Brian West
 Chandra West, actriță
 Corinne West, compozitor și cântăreț
 Cornel West, om de știință american, autorul unor studii despre religie și afro-americani 
 David West, RSW, pictor
 Debi Mae West
 Delonte West
 Dominic West
 Don West (educator)
 Don West (comentator sportiv)
 Dorian West
 Dorothy West
 Dottie West
 Eric West, actor și câtăreț
 Fred West, criminal în serie
 Gordon West
 Harry West
 James Edward Maceo West, invetator american
 James West, managerul echipei de fotbal britaniceManchester United 
 James E. West, primar al orașului Spokane, Washington
 James R. West, trompetist american
 Jerry West, jucător american profesionist de baschet 
 Jerry West, scriitor american
 Jessamyn West (scriitor), scriitor american 
 Jessamyn West (librarian), bibliotecar american
 Josh West
 Madeleine West
 Mae West, actița și scenaristă
 Mark West
 Martin West
 Martin Litchfield West
 Maura West
 Michael West
 Morris L. West, scriitor australian
 Nathanael West, romancier și dramaturg
 Nicholas West
 Oswald West
 Paul West, pseudonim al lui Stephen Clarke
 Randi West
 Randy West
 Rebecca West
 Red West
 Robert West, chimist american
 Rosemary West, ucigașă, soția lui Fred West
 Samuel West, actor britanic
 Scott West
 Shane West, actor
 Taribo West
 Timothy West, actor britanic
 Togo D. West, Jr.
 Vita Sackville-West
 Wallace West
 Wally West
 William West

Cratere lunare 

 West
 Little West

Altele

West (țigări)
WEST, abreviere pentru Western European Summer Time
West Point – academie militară în SUA
 The West Australian – ziar din Australia

Vezi și 
 Vest (dezambiguizare)